Finanzanlage steht für:
 eine Finanzanlage in betriebswirtschaftlichem Sinne
 ein Finanzprodukt als Geld- oder Kapitalanlage
 eine Investition